«Мой капитан» —  четырехсерийный  российский телесериал, приключенческая мелодрама. На речное судно попадает красивая женщина Варвара. Экипаж судна на себе испытывает приключения, благодаря отношениям строптивого капитана и красавицы.

В главных ролях 
 Дмитрий Певцов - капитан баржи
 Мария Горбань - повариха
 Андрей Егоров - старпом
 Сергей Ярмолюк - матрос
 Александр Никольский - начальник порта
 Артем Барсуков - конвоир
 Александр Новин - уголовник

Съёмки 
Съемки проходили в течение 30 дней в акватории Волги – от Конаково до Твери.

Ссылки 
 Мой капитан // Первый канал
 Мой капитан // Фильм.ру
 «Дмитрий Певцов соблазнил беглую красотку» // Семь дней, 20 января 2012

Фильмы Александра Карпиловского
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2012 году
Телесериалы России, завершённые в 2012 году
Комедийно-драматические телесериалы России
Драматические телесериалы России